Elbling steht für:
 Elbling, weiße Rebsorte
 Elbling (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft von Feldkirchen in Kärnten, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Viktor Elbling (* 1959), seit 2014 Botschafter in Mexiko
 Eberhard Elbling, emeritierter Professor für Psychologie

Siehe auch:
 Elbing